Provincia Caserta este o unitate administrativă în regiunea Campania din Italia. Reședința sa este orașul Caserta. Cuprinde un număr de 104 comune.

Comune

Note 

Caserta